

Сутоки — присілок, Щолковський міський округ, Московська область

Сутоки — село, Городнянський район, Чернігівська область